Boguszówka est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Boguszówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Boguszówka, village de la voïvodie des Basses-Carpates